Konungen kan syfta på
 Konungen – en titel för en manlig monark, se kung
 Konungen i Statsrådet – under 1809 års regeringsform (åren 1809–1974) benämningen på det statsorgan som idag motsvaras av regeringen, se Kunglig Majestät
 Sveriges konung – monarkens ämbetsuppgifter i Sverige sedan 1974
 Johan Ludvig Runeberg: Konungen – en dikt i verket Fänrik Ståls sägner